Masters 2015 (ang: 2015 Dafabet Masters) − nierankingowy, zaproszeniowy turniej snookerowy, rozegrany w Alexandra Palace w Londynie (Anglia) w dniach 11-18 stycznia 2015 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: 200 000 £
II Miejsce: 90 000 £
Półfinalista: 50 000 £
Ćwierćfinalista: 25 000 £
Runda 1: 12 500 £

Najwyższy break turnieju: 10 000 £

Łączna pula nagród: 600 000 £

Ciekawostki 
 Break maksymalny autorstwa Marco Fu, wbity w meczu pierwszej rundy przeciwko Stuartem Binghamem jest trzecim podejściem 147 zdobytym w zawodach Masters.
 W ostatnim frejmie meczu pomiędzy obrońcą tytułu a Ricky Waldenem w I rundzie, Ronnie O’Sullivan wbijając swojego drugiego breaka stupunktowego w spotkaniu, zrównał się z Stephenem Hendrym w ilości wbitych breaków stupunktowych w karierze.
 W 9 frejmie spotkania pomiędzy Markiem Allenem oraz Johnem Higginsem, Szkot zaatakował maksymalnego breaka, podejście zakończyło się jednak przy 120 punktach, jednak sam zawodnik przyznał, że zorientował się, że atakuje maksa dopiero po podpowiedziach operatorów kamer po wbiciu 7 czerwonej bili.
 Pierwszy frejm ćwierćfinałowego spotkania to 776 break stupunktowy w wykonaniu Ronnie O’Sullivana, czym przeskoczył Szkota Stephena Hendry’ego w klasyfikacji największej ilości wbitych setek podczas oficjalnych spotkań.
 W całych zawodach, tylko w jednym spotkaniu, pomiędzy Joe Perrym a Markiem Allenem nie padł break stupunktowy.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 147, 103, 103  Marco Fu
 137  Stephen Maguire
 132, 102, 104  John Higgins
 130  Allister Carter
 128, 127, 117, 100  Neil Robertson
 127, 127, 103, 103, 102  Shaun Murphy
 121  Mark Allen
 120, 100  Mark Selby
 116, 101, 101, 100  Ronnie O’Sullivan
 109  Judd Trump
 104, 104  Joe Perry
 100  Ricky Walden

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Masters 2015 w serwisie SnookerWorld.pl
 Masters 2015 w serwisie cuetracker.net

Masters
Nierankingowe turnieje snookerowe